Гальмарини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гальмарини, Анна (1942—1997) — итальянская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде.
 Гальмарини, Мартин (род. 1982) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Гальмарини, Невин (род. 1986) — швейцарский сноубордист.